Гардеман Григорій Іванович (1907—1942) — політрук РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Дон Гардеман (1952—2016) — американський футболіст.
 Томас Гардеман-молодший (1825—1891) — американський політик, юрист та вояк.

 Гардеман (округ)

Див. також 
 Гардаман